Bundestagswahlkreis 61 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Brandenburg an der Havel – Potsdam-Mittelmark I – Havelland III – Teltow-Fläming I (2009)
 Bundestagswahlkreis Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Köln III (1965 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Aachen-Land (1949 bis 1961)